Освіта в Киргизстані є обов'язковою протягом дев'яти років у віці від 7 до 15 років . Після чотирьох років початкової та п'яти років нижчої середньої школи система пропонує два роки старшої середньої школи, спеціалізованої середньої школи чи професійно-технічного училища. 

Міністерство освіти і науки (МОН) відповідає за освіту в Киргизстані.  Скорочення бюджету, що призвело до зменшення зарплати вчителів та наявності обладнання, відображається непропорційно у зменшенні кількості студентів. 

У 2008 році на освіту було витрачено 3,7 відсотка валового внутрішнього продукту . У 2001 році близько 89 відсотків відповідної вікової групи було зараховано до обов'язкової програми, але ця цифра зменшилася на початку 2000-х  . У 2004 р. рівень грамотності в Киргизстані становив 98,7 відсотка.

Структура та організація

Дошкільна та початкова освіта 

Дошкільний навчальний заклад відкритий для дітей від 3 до 6-7 років і не є обов'язковий.   Доступ до нього обмежений (чистий коефіцієнт охоплення 10% у 2005 р.) 

Початкова школа зазвичай починається з 6 або 7 років, триває чотири роки і є обов'язковою. З 2007 року в початковій освіті потрібна форма. Закон був вказаний як джерело відмови від навчання, оскільки форму повинні купувати батьки . Якість викладання часом називають «поганою»:  Киргизстан посідає останнє місце в галузі читання, математики та природознавства на PISA 2006.

Середня освіта 
Середня освіта починається з базової середньої освіти, яка триває чотири роки і є обов'язковою.  Тоді студенти мають вибір між всебічною та професійною освітою.

Комплексна освіта складається з дворічної навчальної програми, яка надає, якщо вона закінчена, сертифікат про закінчення навчання («атестат»). Сертифікат, як правило, необхідний для вступу до університету. 

Вступ на будь-які напрямки і спеціальності вищої освіти бюджетної та контрактної форм навчання здійснюється тільки за результатами Загальнореспубліканського тестування (ЗРТ) .

ЗРТ складається з двох частин - основного тесту, який визначає можливість навчання абітурієнта у внзі, і предметних тестів, заснованих на матеріалі шкільної програми і визначають рівень знань абітурієнтів. На даний момент випускники можуть вибирати з 6 предметних тестів - хімія, біологія, іноземна мова, математика, історія і фізика .

ЗРТ проводиться один раз на рік (травень, додаткове тестування для хворих або тих, хто перебує на змаганнях та ін. випускників - червень). Для того, щоб вступити до ВНЗу необхідно було в 2015 році набрати 110 балів згідно з основним тестом і 60 балів - за предметним тестом). Сертифікати ЗРТ видаються одночасно з отриманням Атестату про середню загальну освіту .

У Киргизстані працює 110 організацій початкової професійної освіти і 131 організація середньої професійної освіти, в яких навчання ведеться по 100 спеціальностями .

Професійна освіта пропонується за допомогою трьох видів курсів: трирічного курсу, що поєднує професійну та загальну освіту та підготовку до вищої освіти, дворічного курсу, що поєднує професійну та загальну освіту (без підготовки до вищої освіти), та десятимісячного курсу чистої професійної освіти (також відкритої для дорослих).  Професійну освіту отримують у професійному ліцеї та професійно-технічних коледжах.

Вища освіта 

Вища освіта включає університети, академії, спеціалізовані вищі навчальні заклади та інститути.  Існує 54 заклади вищої освіти: 33 державні для 21 приватних.  Валовий рівень охоплення вищою освітою становив 12,5% у 2011/2012 рр. 

Університети забезпечують ступінь бакалавра за чотири роки, що дозволяє студентам навчатися в магістерських програмах тривалістю два роки. Вони також пропонують «ступінь спеціаліста»через п'ять (або шість років для медичних та архітектурних студій) років. Спеціаліст та ступінь магістра відкривають двері для кандидатських програм (аспірантура). 

Академії пропонують однакові ступені в галузі наукової діяльності. Інститут - це, як правило, спеціалізоване відділення університету чи академії. Спеціалізовані вищі навчальні заклади - це вузькопрофільні заклади. 

Діяльність всіх професійних освітніх установ вимагає наявності ліцензії на всі реалізовані програми навчання. Право видачі дипломів державного зразка мають професійні освітні організації, які пройшли атестацію, а з 2016 року - акредитацію.

Були критичні зауваження щодо компетентності викладачів університетів у Киргизстані: якщо теоретично для викладання в університеті вимагається ступінь магістра, більшість викладачів насправді мають ступінь бакалавра або навіть взагалі не мають її .

У Киргизькій Республіці, також, проводяться програми, метою яких є підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації дорослих. Їх надає більше 1000 організацій. Ці програми можуть бути спрямовані, як на підвищення / придбання професійних компетентностей людини для більш успішної діяльності на ринку праці, так і реалізації особистих (творчих) інтересів і здібностей .

Проблеми в системі освіти 
За даними Міністерства освіти і науки, в 2027 середніх освітніх установах Киргизстану на 1 вересня 2015 року, не вистачало 2340 вчителів, в основному - математиків, фізиків, русистів. У регіонах були випадки, коли один учитель вів по 3-4 предмета: наприклад, біологію, географію, російську мову і літературу в додачу. Проблема вирішувалася в такий спосіб, на вакансії були перекинуті 1800 випускників. Щоб залучити досвідчених педагогів на робочі місця, було прийнято рішення про підвищення зарплати. За даними управління фінансової політики та бюджетного аналізу міністерства, з 1 вересня 2015 го розмір годинної ставки вчителів 5-11 класів підвищений на 50%, вчителів 1-4 класів - на 80%.

Примітки

Посилання 

World Data on Education: Kyrgyzstan, UNESCO-IBE(2011) Overview of the Kyrgyz Education system
Vocational Education in Kyrgyzstan, UNESCO-UNEVOC(2013)- Overview of the kyrgyz Vocational Education system.

Освіта в Киргизстані